Список бывших населённых пунктов на территории Оковецкого СП Селижаровского района Тверской области.

Примечания